Посадас (исп. Posadas) — многозначный термин.

Топоним 

 Посадас — город в Аргентине.
 Посадас — город и муниципалитет в Испании.
 Мартин-Муньос-де-лас-Посадас — муниципалитет в Испании.

Фамилия 

 Посадас, Кармен (род. 1953) – уругвайская писательница.
 Посадас, Хервасио Антонио де (1757—1833) — член аргентинского Второго Триумвирата (1813—1814), Верховный правитель Аргентины до 9 января 1815.
 Хуан Посадас (1912—1981) — аргентинский троцкист, заложивший основы посадизма.